Il singolare del torneo di tennis Status Athens Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Verkerk che ha battuto in finale Adrian Cruciat 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Anderson (semifinali)
 Andreas Beck (primo turno)
 Lukáš Lacko (quarti di finale)
 Denis Istomin (quarti di finale)

 Joseph Sirianni (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Adrian Cruciat (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Status Athens Open 2008